Чемпионат Туркмении по футболу 1996 — пятый независимый чемпионат Туркмении по футболу.

Турнир проходил в 2 этапа. Чемпионат не был завершен из-за высокой загруженности сборной. Чемпионом страны была объявлена столичная Ниса.

Также было принято решение о переходе на систему розыгрыша чемпионата «осень-весна». «Копетдаг» и «Ниса» в новый чемпионат прошли без отборочных игр, а другие участники разыграли путевки в новый сезон в турнире между собой.

Турнирная таблица 

В скобках — очки, набранные на 1-м этапе.

Лучший бомбардир: Реджеп Агабаев («Ниса» Ашхабад) — 28 мячей.

1996
Футбол в Азии в 1996 году
Спорт в Туркменистане в 1996 году